Eyerer ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Eyerer, deutscher Techno-DJ und Musiker
 Peter Eyerer (* 1941), deutscher Ingenieur und Autor